GRL est un code qui peut signifier :
 Groenland, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Air Greenland, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 Garasa, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste des codes AITA des aéroports/G,

GRL est un sigle composé des trois lettres G, R et L qui peut signifier :
 garantie des risques locatifs.

GRL est un nom qui peut désigner :
 GRL, un groupe de musique féminin.